Коби Джозеф Дитрик (; род. 23 июля 1948 года в Риверсайде, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, который играл в Американской баскетбольной ассоциации, отыграв пять из девяти сезонов её существования, плюс семь неполных сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранние годы 
Коби Дитрик родился 23 июля 1948 года в городе Риверсайд (штат Калифорния), там же он учился в политехнической средней школе, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Thedraftreview.com
 Статистика в NCAA на сайте Sports-Reference.com
 Статистика в АБА и НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com

Баскетболисты США
Игроки «Мемфис Прос»
Игроки «Даллас Чеперрелс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Чикаго Буллз»